Сан-Мартин-де-Пуса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара. Занимает площадь 104 км². Население — 850 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 71 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Diputación de Toledo
 Web no oficial

Муниципалитеты Толедо